Хуан Рейес ():
 Рейес, Хуан (1899—1941) — чилийский пианист.
 Рейес, Хуан (род. 1963) — перуанский шахматист.